Alice Douard (née en 1985), scénariste et réalisatrice française.
 Cécile Douard (1866-1941), dessinatrice, artiste peintre, graveur, sculpteur, écrivain et philanthrope française.
 Maurice Douard (né en 1951), artiste peintre français.